Даррен Рэймонд Моррис (; род. 24 сентября 1974 года в ) — валлийский регбист и регбийный тренер, выступавший на позициях пропа и хукера.

Биография

Клубная карьера 
Уроженец деревни , расположенной недалеко от Абердэра (по другим данным, родился в Абердэре или в Понтиприте). Моррис окончил ,  и  (ныне Университет Южного Уэльса). Выступал с 1992 по 1998 годы за клуб «Нит», также отметился игрой в австралийском Брисбене за клуб «», с которым вышел в Гранд-Финал чемпионата Нового Южного Уэльса 1995 года, и провёл некоторое время в расположении «Квинсленд Редс». В 1998 году пришёл в «Суонси», с которым выиграл  в сезоне 2000/2001, а в сезоне 2002/2003 был капитаном команды. С 2003 по 2006 годы Моррис играл за «Лестер Тайгерс» в одном составе с известными английскими столбами  и , отыграл 72 встречи (в том числе 53 матча и 5 набранных очков в чемпионате Англии). С 2006 по 2009 годы выступал за «Вустер Уорриорз», провёл 64 матча в клубе и набрал 5 очков (провёл 43 матча в рамках чемпионата Англии). В сезоне 2009/2010 был заявлен за «Кардифф Блюз» в связи с травмой Гарета Дженкинса, но сыграл всего 5 матчей (один в Англо-валлийском кубке, четыре в Про12).

В январе 2010 года заключил контракт до конца сезона с «Нортгемптон Сэйнтс», отыграв 4 матча в чемпионате Англии. В сезоне 2011/2012 играл в Национальной лиге 2 «Юг» за «». Провёл 9 матчей с мая по август 2013 года на правах играющего тренера в чемпионате России за краснодарскую «Кубань», с октября 2013 по март 2014 сыграл 14 матчей за «Донкастер Найтс» в Национальной лиге 1. В сезоне 2014/2015 играл за «Амптхилл» в Национальной лиге 2 «Север».

Карьера в сборной 
Моррис играл за сборные Уэльса до 15 лет,  (капитан сборной), до 19 лет и до 21 года. В сборную был вызван впервые в 1996 году, но из-за травмы его дебют был отложен на два года и состоялся только 6 июня 1998 года против Зимбабве. В 2001 году играл на Кубке шести наций за Уэльс, в том же году участвовал в австралийском турне команды «Британские и ирландские львы», сыграл там всего шесть матчей против разных команд — клубов «Уаратаз» и «Брамбиз», сборных клубов Нового Южного Уэльса и Западной Австралии, а также второго и первого состава австралийцев. Провёл третий тест-матч в серии против Австралии, который британцы проиграли со счётом 23:29 (вышел на замену вместо Тома Смита). 10 ноября 2001 года в домашнем матче против Аргентины занёс свою единственную попытку (хотя валлийцы проиграли встречу).

В 2004 году Моррис участвовал в турне по Аргентине и ЮАР под руководством Майка Раддока. 26 июня того е года провёл последнюю игру в майке сборной Уэльса против команды ЮАР в Претории; всего в его активе 18 игр за сборную Уэльса и 5 набранных очков. Провёл также шесть матчей за «Барбарианс».

Тренерская карьера 
В сезоне 2010/2011 Моррис стал тренером нападающих клуба «РГК 1404», затем был играющим тренером «Хартпери Колледж», прежде чем объявить окончательно о завершении любой игровой карьеры. В 2011 году назначен тренером схваток в сборной России и на этом посту работал со сборной на чемпионате мира 2011 года, затем до 2013 года был тренером нападающих. В мае 2013 года Моррис вошёл в тренерский штаб российского клуба «Кубань» на правах играющего тренера: команда заняла 5-е место в чемпионате России в том году. По словам Морриса, Краснодарский край должен был стать при действовавших темпах развития одним из центров российского регби-15.

В 2013 году Моррис возобновил игровую карьеру в составе «Донкастер Найтс» и вывел команду в Чемпионшип. В сезоне 2015/2016 — спортивный директор клуба «Даллас Гриффинс», с 2017 года — директор «Даллас Редс», в 2019 году — тренер нападающих клуба «Хьюстон Сэйберкэтс»

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Регбисты Уэльса
Регбисты Британских и ирландских львов
Игроки сборной Уэльса по регби
Игроки РК «Нит»
Игроки РК «Суонси»
Игроки РК «Лестер Тайгерс»
Игроки РК «Вустер»
Игроки РК «Кардифф Блюз»
Игроки РК «Нортгемптон Сэйнтс»
Игроки РК «Хартпери Юниверсити»
Игроки РК «Богатыри»
Игроки РК «Донкастер»
Игроки РК «Амптхилл»
Игроки в регбилиг Уэльса
Регбийные тренеры Уэльса
Выпускники Гламорганского университета